Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Norfolk:

 USS Norfolk (1798) – brigantino da 18 cannoni varato nel 1798 e radiato nel 1800.
 USS Norfolk (CA-137) – incrociatore pesante della classe Oregon City, impostato nel 1944 ma cancellato nel 1945 senza mai essere stato varato.
 USS Norfolk (DL-1) – cacciatorpediniere conduttore unico della sua classe, entrato in servizio nel 1953 e radiato nel 1973.
 USS Norfolk (SSN-714) – sottomarino d'attacco della classe Los Angeles, entrato in servizio nel 1983 e radiato nel 2014.